

Классификация народов по языковым семьям

Народы

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Э

Ю

Я

См. также 

 Народы мира по языковым группам
 Народы мира по странам
 Население

Ссылки 

 Энциклопедия народов мира

 
!